Вайсенберґ, Вейсенберґ (Weissenberg) — прізвище зазвичай німецького походження, а також топонім.

 Вайсенберг Самуїл Абрамович
 Вейсенберг Семен Юхимович
 Вейсенберґ Йосип Юхимович (1893—1942) — диригент, педагог.

 Вайсенберг (Верхня Лужиця)

Див. також 
 Вайс
 Берг